Maaten ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Jan van der Maaten (1820–1879), holländischer Radierer, Lithograph und Landschaftsmaler 
 Jules Maaten (* 1961), niederländischer Politiker (VVD)
 Klaas van der Maaten (1861–1944), niederländischer Berufsoffizier und Militärschriftsteller